DNA – a DNS (dezoxiribonukleinsav) angol rövidítése
 DNA – Direcția Națională Anticorupție, Romániában az Országos Korrupcióellenes Ügyészség rövidítése
 DNA – angol technoduo
 DNA – finn telekommunikációs cég (A Telenor leányvállalata, korábban: DNA Finland Oy)